

Chimica
Germano – composto chimico

Onomastica
Germano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Germano – patrizio bizantino
Germano Giustino (m. 551) – generale bizantino
Germano (m. 604) – generale bizantino
Germano I (634-733) – patriarca di Costantinopoli dal 715 al 730, venerato come santo
Germano di Kazan' e Svijažsk (... – 1567) – metropolita di Mosca
Germano VI d'Austria – margravio di Baden e Duca d'Austria e Stiria
Germano d'Auxerre – vescovo e santo francese
Germano di Capua – vescovo e santo italiano
Germano di Parigi – vescovo e santo franco
Germano (José Germano de Sales) – calciatore brasiliano
Carlos Germano – calciatore brasiliano
Elio Germano – attore italiano
Ermanno Germanò – scultore italiano
Lisa Germano – cantautrice e polistrumentista statunitense
Virginia Ferni Germano – soprano italiano
 Germano Mosconi - giornalista e conduttore televisivo italiano

Zoologia
Germano – termine usato per indicare svariati uccelli del genere Anas, fra i quali
Germano beccogiallo (Anas undulata)
Germano beccomacchiato (Anas poecilorhyncha)
Germano delle Filippine (Anas luzonica)
Germano delle Hawaii (Anas wyvilliana)
Germano di Laysan (Anas laysanensis)
Germano maculato (Anas fulvigula)
Germano di Meller (Anas melleri)
Germano nero africano (Anas sparsa)
Germano nero americano (Anas rubripes)
Germano del Pacifico (Anas superciliosa)
Germano reale (Anas platyrhynchos)

Altro 
Germano – termine che indica un fratello che condivide entrambi i genitori con l'altro

Pagine correlate 
Germani (disambigua)
Germain
Grano germano
San Germano